Хорватская академия наук и искусств (; HAZU), ранее Югославская академия наук и искусств (; JAZU) — высшее научное учреждение Югославии и, после её распада, независимой Хорватии. Штаб-квартира академии находится в столице Хорватии, городе Загреб.

Президент академии в настоящее время — архитектор  (с 2019).

История 
Идея создания Академии возникла в 1848 году по инициативе Йосипа Юрая Штросмайера. 4 марта 1866 года в Загребе была основана Югославская академия. С 1945 по 1990 год Хорватская академия была составной частью Академии наук Югославии. С 1990 года — независимое научное учреждение, статус которого был закреплён в конституции Хорватии.

Структура 
Хорватская академия наук и искусств состоит из 9 отделений («разрядов»).

 Отделение естественных наук (сокращение ОЕН в списках членов)
 Отделение изобразительных искусств (ОИИ)
 Отделение литературы (ОЛ)
 Отделение математических, физических и химических наук (ОМФХН)
 Отделение медицинских наук (ОМН)
 Отделение музыкального искусства и музыковедения (ОМИМ)
 Отделение общественных наук (ООН)
 Отделение технических наук (ОТН)
 Отделение филологических наук (ОФН)

Академические подразделения 
 Научные центры
 Музеи и галереи
 Архив Хорватской академии наук и искусств
 Библиотека Хорватской академии наук и искусств
 Дендрарий в Трстено
 Фонд Хорватской академии наук и искусств

Президенты академии 

 Франьо Рачки (1866—1886)
  (1887—1890)
  (1890—1900)
  (1900—1914)
  (1915—1918)
 Владимир Мажуранич (1918—1921)
  (1921—1924)
 Гавро Манойлович (1924—1933)
  (1933—1941)
 Томо Матич (1942—1946)
 Андрия Штампар (1947—1958)
 Грга Новак (1958—1978)
 Яков Сироткович (1978—1991)
 Иван Супек (1991—1997)
  (1997—2003)
  (2003—2010)
  (2011 — по н.в.)

Текущий список действительных членов академии 

Самым возрастным из ныне живущих действительных членов является Теодор Викерхаузер, 1922 года рождения, отделение медицинских наук, раздел ветеринарии. Самый молодой академик - Игор Анич, 1967 года рождения.

Примечания

Ссылки 

 

Культура Загреба
Наука в Хорватии
Национальные академии
Образование в Загребе